

Вінкель — громада в землі Рейнланд-Пфальц

Вінкель — громада в кантоні Цюрих